Санфурш () — французьке прізвище, яке, зокрема, носили:

 Анрі Санфурше (1775—1841) — полковник Французької імперії.
 Артур Санфурш (1898—1945) — пілот-випробувач, механік, батько Жан-Жозефа;
 Жан-Жозеф Санфурш, відомий просто як Санфурш (1929—2010) — французький живописець, поет, дизайнер і скульптор.
 Жан-Батіст Санфурш (1831-?) — французький архітектор.
 П'єр Санфурш-Лапорт (1774—1856) — французький юрист.
 Філіп Санфурш (1975-) — французький журналіст

Примітки 

Французькі прізвища